Путёвка (Сне́жка) — пригородный посёлок Брянска, у западной окраины его центральной части, на автотрассе  (направление на Смоленск). Административный центр Снежского сельского поселения Брянского района. Имея население около 9 тысяч человек, является одним из крупнейших сельских населённых пунктов области.

Название 
В посёлке расположена птицефабрика «Снежка», являющаяся крупнейшим сельскохозяйственным предприятием Брянской области. В связи с этим за посёлком закрепилось неофициальное название «Снежка», а сформированный в 1997 году сельсовет (с 2005 — сельское поселение) с центром в посёлке Путёвка называется Снежским.

История 
Возник в начале XX века; до 1970 года входил в Толмачевский сельсовет, в 1970—1997 гг. — в Мичуринский.

Население 

Благодаря тому, что посёлок непосредственно прилегает к городской черте, в последние годы ведётся его активная застройка многоэтажными домами, в результате чего отмечается значительный прирост населения.

Экономика 
В посёлке расположена птицефабрика «Снежка», являющаяся крупнейшим сельскохозяйственным предприятием Брянской области.

Инфраструктура 
Имеется Дом культуры, отделение связи, отделение полиции.

Транспорт 
Посёлок включён в транспортную систему города Брянска и связан с ним регулярным сообщением автобусами и маршрутными такси.

Литература

Примечания 

Населённые пункты Брянского района